Elżbieta Izabela Czartoryska (1736.  1816.), udano Lubomirska, poljska plemkinja iz obitelji Czartoryskih
Izabella Elżbieta Czartoryska (1832.  1899.), poljska plemkinja
Elżbieta Czartoryska (1905. – 1989.), poljska plemkinja